Aglossa ist:
 ein ungültiges, jedoch gelegentlich immer noch gebrauchtes Synonym der Familie Pipidae der Froschlurche (Anura), siehe Zungenlose
 eine Gattung der Zünsler (Schmetterlinge), siehe Aglossa (Gattung)
 eine nicht mehr gültige Überfamilie der Schnecken, die im Wesentlichen die Familie der parasitären Eulimidae umfasste